Појам Вердан може да се односи на:
 Вердан, бивши канадски град у Квебеку, припојен Монтреалу (Montréal) у 2002.
 Вердан, општина у француском региону Арјежу
 Вердан, општина у француском региону Меза

Погледати
Вердан у Лорагу (Verdun-en-Lauragais), општина у француском региону Оду (de l'Aude)
Вердан на Гарони (Verdun-sur-Garonne), општина у француском региону Тарну и Гарони (de Tarn-et-Garonne)
Вердан на Ду (Verdun-sur-le-Doubs), општина у француском региону Саони и Лоари (de Saône-et-Loire)